, « cheval sombre » en français, peut faire référence à :

Bande dessinée 

 , un éditeur de bandes dessinées américain ;

Cinéma 
 , un film américain réalisé par David Hemmings en 1992
 , un film danois réalisé par Dagur Kári en 2005
 , un film américain réalisé par Todd Solondz en 2011
 , un film documentaire britannique réalisé par Louise Osmond en 2015

Musique

Album 

 , un album de Nickelback ;
 , un album de George Harrison sorti en 1974.

Chanson 

 , une chanson de George Harrison parue sur l'album ci-dessus ;
 , chanson de Katy Perry sortie en 2013.

Label 

 , un label de disques créé par George Harrison en 1974.

Voir aussi